Шараве () — французская фамилия. Известные носители:

 Шараве, Габриель (1818—1879) — французский политический деятель и публицист, брат библиографа Жака Ш..
 Шараве, Жак (1809—1867) — французский библиограф, брат политика Габриеля Ш.
 Шараве, Этьен (1848—1899) — французский палеограф и писатель, сын Жака Ш.